Luisenthal steht für:

 Luisenthal, eine Gemeinde im thüringischen Landkreis Gotha
 Luisenthal (Völklingen), einen Stadtteil von Völklingen
 Grube Luisenthal, bekanntgeworden durch das Grubenunglück im Jahre 1962
 einen Ortsteil des Markts Ortenburg im niederbayerischen Landkreis Passau
 Luisenthal (Angermünde), einen Wohnplatz der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Luisenthal, Vorwerk der Gemeinde Haasenberg, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Nowy Folwark (Ostróda), Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Luisenthal, 1908–1919 Ort im Kreis Schildberg, Provinz Posen, jetzt: Szklarka Myślniewska, Gmina Ostrzeszów, Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen 
 Luisino Údolí (Deštné v Orlických horách) (Luisenthal), Gemeinde  Deštné v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 ein Tal in Bad Liebenstein in Thüringen
 das 1668 erbaute und 1725 wieder abgerissene Lustschloss „Charlottenthal“ (später umbenannt in „Schloss Luisenthal“) in Bad Arolsen 
 das Drahtwerk Luisenthal GmbH der Saarstahl AG in Völklingen

Siehe auch:
 Luisenthaler Wasserfall, künstlicher Wasserfall in Thüringen
 Luisental
 Louisenthal (Begriffsklärung)